Babalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Babalan, Demak, by, Jawa Tengah, 
 Babalan, Pati, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar